Victor Ciobanu se poate referi la:

 Victor Ciobanu, ministrul sănătății al României în perioada 1985-1989.
 Victor Ciobanu, președinte al Partidului Popular Creștin Democrat din Republica Moldova.